Steen Bille ist der Name folgender Personen:

* Steen Bille (Autor), Drehbuchautor